Bredhällan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bredhällan (norr om Orrskäret, Larsmo), Österbotten, 
 Bredhällan (vid Hälsingön, Larsmo), Österbotten,

Se även
Bredharu

Robotskapade Finlandförgreningar